«Ужицкая республика» () — югославский военный художественный фильм режиссёра Живорада Митровича, снятый в 1974 году.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 1941 году и показывает историю существования и падения Ужицкой республики, территории в западной Сербии в районе города Ужице, освобождённой югославскими партизанами от немецких захватчиков в сентябре — октябре 1941 года. В конце 1941 года была захвачена оккупационными войсками и коллаборационистскими формированиями.

На фоне боёв с немцами и четниками показана история любви члена партизанского штаба Боро и учительницы Нади.

В отличие от большинства югославских военных драм, в этом фильме сценарная линия глубже освещает политическую подоплёку событий того времени. Показывает постепенный распад союза между партизанами и четникам, некоторые из которых переходят на сторону немцев, чтобы остановить распространение коммунизма и социлизма, в ущерб освобождению своей Родины.

В фильме появляются реальные исторические личности: Иосип Броз Тито и Драголюб Михаилович.

В ролях 
 Борис Бузанчич — партизан Боро
 Божидарка Фрайт — Надя
 Ружица Сокич — Мира
 Раде Шербеджия — офицер четников Коста Парац
 Алёша Вучкович — капитан Лука
 Неда Арнерич — Елена 
 Иван Ягодич — Илия
 Мия Алексич — мастер Тоза
 Боголюб Петрович — капитан четников
 Марко Тодорович — Иосип Броз Тито
 Миодраг Лазаревич — Драголюб Михаилович
 Марко Николич — Клакер

Награды 
 Фильм «Ужицкая республика» в 1974 году был отмечен двумя премиями «Золотая арена» международного фестиваля игрового кино в г. Пула — за лучший фильм и за роль актёра второго плана (Ружица Сокич).

 В 1975 году получил почётный диплом Московского международного кинофестиваля.

В 1976 году в Югославии был снят телесериал под тем же названием «Ужицкая республика» .

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы Югославии
Военные фильмы Югославии
Исторические фильмы Югославии
Фильмы о партизанах
Фильмы:Персонаж:Иосип Броз Тито
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы Жики Митровича